Nieto hace referencia a:

Apellido

 Nieto (apellido), apellido español.

Música 

 a Nietos del futuro, una banda candombe uruguaya.

Parentesco

 a un nieto, hijo del hijo de alguien.